Сергей Петрович Гуре́нко (1904 — 1966) — конструктор вооружений. Лауреат двух Сталинских премий первой степени.

Биография 
Родился 13 (26 сентября) 1904 года в Порт-Артуре (ныне Люйшунь, Китай). С 1919 года жил в Челябинске, потом на Украине.

В 1926—1928 служил на крейсере «Червона Украина» (машинист-турбинист).

Окончил рабфак Ленинградского технологического института (1929), Ленинградский военно-механический институт (1934), инженер-механик.

В 1934—1947 годах — конструктор, главный конструктор Пермского машиностроительного завода имени В. И. Ленина (Мотовилихинские заводы).

В 1940—1941 годах главный конструктор 107-мм противотанковой пушки М-75.

Во время Великой Отечественной войны принимал участие в создании и усовершенствовании артиллерийских орудий.
Предложил наложить артиллерийскую часть орудия МЛ-20 на ходовую часть танка КВ, что позволило создать самоходное орудие СУ-152.

С 1947 года главный конструктор оборонного завода в Саратове.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1942) — за разработку новых типов артиллерийского вооружения;
 Сталинская премия первой степени (1943) — за разработку нового вида артиллерийского вооружения (СУ-152)
 орден Ленина (1941)
 орден Трудового Красного Знамени (1944)
 орден Красной Звезды (1945)
 медали

Источники 
 Гуренко Сергей Петрович в Свободной энциклопедии Урала.
 Дневники. 1941—1945. Аркадий Первенцев.
 Урал ковал победу: сборник-справочник. П. Г Агарышев, Комитет по делам архивов Кабинета Министров Республики Башкортостан. Южно-Уральское книжное изд-во, 1993 — Всего страниц: 382.

Персоналии:Мотовилихинские заводы